Ophiomusium fimbriatum är en ormstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1922. Ophiomusium fimbriatum ingår i släktet Ophiomusium och familjen Ophiolepididae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 O. f. atlanticum
 O. f. medium
 O. f. solum

Källor 

Ormstjärnor
fimbriatum